

Sigle 
 Commander of (the Order of) the British Empire – Commendatore dell'Ordine dell'Impero Britannico
 Corporación Bancaria de España – banca spagnola

Chimica 
 CBE – cannabielsoino, un cannabinoide naturale

Codici 
 CBE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto MUNICIPAL, Cumberland (Maryland), Stati Uniti
 cbe – codice ISO 639-3 della lingua chipiajes

Informatica 
 CBE – Cloning or Checkout, Building and Executing. Con questo acronimo è solito indicare le tre operazioni che eseguite in successione creano poi l'artefatto del progetto informatico.